Presidente da câmara pode se referir a:
Presidente da câmara municipal, em Portugal;
Presidente da câmara de vereadores, no Brasil;
Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil;
Presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos
Presidente da Câmara dos Representantes da Nigéria
Presidente da Câmara dos Comuns do Canadá
Presidente de um câmara noutros países, o maire

Desambiguação